«4 листа фанеры» () — украинский художественный фильм режиссёров Ивана Гаврилюка и Сайдо Курбанова, снятый в  году. Другое название: «4 листа фанеры, или Два убийства в баре».

Сюжет 
Молодая журналистка София, пережившая измену и смерть мужа, должна написать статью об одном детективе. За всю его деятельность только два из порученных ему дел остаются нераскрытыми. София понимает причину этих провальных дел: её муж вёл двойную игру и служил криминальным авторитетам.

В ролях 
 Иван Гаврилюк — Богдан Мазепа (озвучил Евгений Паперный)
 Ольга Сумская — София
 Богдан Ступка — полковник
 Ада Роговцева — мать Мазепы
 Константин Степанков — отец Мазепы
 Лариса Удовиченко — Галя, жена кооператора
 Борислав Брондуков — кооператор
 Виктор Маляревич — директор
 Сайдо Курбанов — Шухрат
 Игорь Слободской — кавказец
 Зиновий Симчич — Иван
 Осип Найдук — Филипенко
 Мирослава Резниченко — секретарша
 Татьяна Баштановак — сестра директора
 Юрий Рудченко — бармен
 Ирина Мельник — Нина

В эпизодах 
 
 Александр Заднепровский
 Елена Константиновская
 Владимир Костюк
 Валентина Масенко
 Юрий Мысенков
 Наталья Плахотнюк

Технические данные 
 Цветной, звуковой.

Ссылки 
 Украинские сериалы в цифрах и фактах. Первая ласточка.
 Ольга Сумская. 6. «Четыре листа фанеры, или два убийства в баре» (1992).
 Сподівання волелюбного актора. Розмова з майстром. (укр.)
 Евгений Козловский. «Четыре листа фанеры». Киносценарий.
 Телеканал 2+2. «Чотири листи фанери».
 Телеканал Интер+. «Чотири листи фанери».
 Энциклопедия современной Украины. Гаврилюк Иван Ярославович (укр.)
 Виступаючи проти репресій, готовий звернутись до Президента. (укр.) 

Детективные фильмы Украины
Фильмы на русском языке
Фильмы на украинском языке